De achttiende Knesset werd op 10 februari 2009 verkozen en op 24 februari beëdigd. De 120 leden van deze Knesset waren over twaalf partijen verdeeld. Michael Eitan van Likoed werd op 24 februari waarnemend Knessetvoorzitter, als opvolger van Dalia Itzik van Kadima. Op 30 maart werd hij opgevolgd door partijgenoot Reuven Rivlin. Voor 31 parlementariërs was het hun eerste termijn als Knessetlid. Deze Knesset telde met 21 vrouwelijke parlementsleden het hoogste aantal vrouwen uit de Israëlische parlementaire geschiedenis. De 18e Knesset duurde tot 5 februari 2013 toen de 19e Knesset werd ingezworen.

Zetelverdeling
In de 18e Knesset vertegenwoordigde partijen met zeteltal.

Statistiek

Noot: een mannelijke parlementariër werd tussentijds opgevolgd door een vrouwelijke parlementariër.

Leden 
Opmerking: de namen van de leden zijn geschreven zoals de Engelstalige versie van de website van de Knesset deze weergeeft.

Foto's

Wetgevende macht in Israël
Knesset, 18e